

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Lipnik – część miasta Bielska-Białej
 Lipnik – część miasta Gdańsk
 Lipnik – część wsi Zalipie w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Platerówka
 Lipnik – część wsi Nielisz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Lipnik – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Lipnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa 
 Lipnik – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Lipnik – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Lipnik – część wsi Harta w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Lipnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Lipnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Lipnik – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Lipnik – część wsi Mazańcowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Lipnik – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów 
 Lipnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik 
 Lipnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije 
 Lipnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek 
 Lipnik – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Lipnik – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Lipnik – część wsi Kobyla Góra w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Lipnik – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

 Lipnik – dawna osada w okolicach Grajewa

Miejscowości i ich części za granicą

Białoruś 
 Lipnik – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Krzywicze

Bośnia i Hercegowina 
 Lipnik – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Lipnik – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gacko

Bułgaria 
 Lipnik – wieś w obwodzie Razgrad

Chorwacja 
 Lipnik – wieś w żupanii karlowackiej, w gminie Ribnik

Czechy
 Lipník – wieś (gmina) w kraju środkowoczeskim, w powiecie Mladá Boleslav
 Lipník – wieś (gmina) w kraju Wysoczyna, w powiecie Třebíč
 Lipník nad Bečvou – miasto w kraju ołomunieckim, w powiecie Przerów

Rosja 
 Lipnik – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Lipnik – wieś w obwodzie pskowskim
 Lipnik – wieś w rejonie czeriepowieckim obwodu wołogodzkiego
 Lipnik – wieś w rejonie waszkinskim obwodu wołogodzkiego
 Lipnik – historyczna dzielnica Królewca

Słowacja 
 Lipník – dzielnica miasta Tlmače
 Lipník – wieś (gmina) w kraju trenczyńskim, w powiecie Prievidza

Słowenia 
 Lipnik – wieś w gminie Trebnje

Ukraina 
 Lipnik – wieś w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Lipnik – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Lipnik – przystanek kolejowy w ww. wsi

Wody 
 Lipník – dopływ Dunajca
 Lipník – dopływ Popradu
 Lipnik – dopływ Krzyworzeki

Inne 
 Lipnik – gmina 
 Lipnik – gromada w powiecie myślenickim
 Lipnik – gromada w powiecie pajęczańskim
 Lipnik – gromada w powiecie sandomierskim
 lipnik – rodzaj grzybów

Zobacz też 
 Kolonia Lipnik